Cabeza hace referencia a varios artículos:

Anatomía
Cabeza, parte anterior del cuerpo que contiene la boca, el cerebro y varios órganos sensoriales.
Cabeza humana, parte anterior del cuerpo humano que contiene el cerebro y varios órganos sensoriales.
Cabeza ósea, calavera.
Cabeza del fémur, parte más superior de la epífisis o extremo superior del fémur.

Militar
Cabeza de puente, fortificación armada que protege el extremo de un puente más cercano a la posición enemiga.
Cabeza de playa, línea creada cuando un grupo de unidades armadas alcanzan la costa y comienzan a defender el área.
Cabeza de choque de alto poder explosivo, tipo de munición antitanque.
 Cabeza nuclear, llamada también Ojiva nuclear, arma de destrucción masiva que forma parte de los misiles nucleares.

Música
 Cabeza (canción), original del grupo de rock venezolano Sentimiento Muerto.

Gastronomía
Cabeza de león, plato Huaiyang que consiste en una gran albóndiga cocida en un caldo de vegetales.
Cabeza de gato, platillo típico de la Costa Caribe colombiana.
Cabeza guateada, preparación gastronómica típica del Noreste de Argentina.
Cabeza de cerveza, espuma de cerveza que se encuentra en el vaso.

Geografía
Capital (política), cabeza de un Estado
Cabeza de la Yegua, montaña situada en el suroeste en los Montes de León.
Cabeza Líjar, montaña de la Sierra de Guadarrama en el Sistema Central.
Cabeza Mediana (Rascafría), elevación montañosa enclavada en la Sierra de Guadarrama (España).
Cabeza Nevada, uno de los picos más altos de la Sierra de Gredos y el Sistema Central.
Cabeza Reina, monte perteneciente al Sistema Central.

Además
Cabeza de Griego, iglesia visigoda de la antigua ciudad romana de Segóbriga.
Cabeza de serie, participante considerado uno de los mejores competidores.
Cabeza de moro, elemento iconográfico distintivo de origen medieval e incorporado al código heráldico.
Cabeza de turco o Chivo expiatorio, persona a quien se quiere hacer culpable de algo de lo que no es.
Cabeza de ajo, cada bulbo completo del ajo.
Cabeza de barangay, en Filipinas, jefe que estaba especialmente encargado de recaudar el tributo en los barangays.
Cabeza (vaso), una de las tapas de los extremos de un recipiente a presión de forma cilíndrica.
 Cabeza de motor, véase Culata (motor).